Антоневич-Болоз — подвійне прізвище польсько-вірменського походження.

Відомі носії 

 Кароль Антоневич-Болоз — польський поет та письменник, католицький священик, член ордену єзуїтів.
 Миколай Антоневич-Болоз — польський поет, перекладач.
 Ян Антоневич-Болоз — польський історик, мистецтвознавець, літературознавець.